Рингстад () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рингстад, Рагнар — норвежский лыжник, призёр чемпионата мира.
 Рингстад, Стиан (род. 1991) — норвежский футболист, защитник клуба «Брага» и сборной Норвегии.